Тарновские — название дворянских родов:

 Тарновские — польский дворянский род.
 Тарновские — дворянский род, происходивший из казацкой старшины Гетманщины.

См. также 
 Тарновский